Brock bezeichnet

 einen Familiennamen, siehe Brock (Familienname)
 einen Vornamen, siehe Brock (Vorname)

Orte:
 Brock (Ostbevern), ein Ortsteil von Ostbevern
 Brock (Soltau), Ortsteil von Soltau
 Brock (Nebraska), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brock (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brock (Ontario), Ort in Kanada
 Brock (Saskatchewan), ein Dorf (Village) in der Provinz Saskatchewan in Kanada
 Brock (Lancashire), Ort in England

Sonstiges:
 Brock Gully, Tal in der Antarktis
 Brock-Insel, westlicher Teil der Königin-Elisabeth-Inseln
 River Brock, ein Fluss in Lancashire, England
 Brock University, Universität in St. Catharines, Kanada
 Brock Motors, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Brock Hill Schoolhouse, in Newbury, Vermont, ID-Nr. 03000738
 Brock Hotel, in Summersville, West Virginia, ID-Nr. 93000615
 Brock House, in Bloomingdale, Kentucky, ID-Nr. 79003567
 Pryor Brock Farmstead, in Zionsville, Indiana, ID-Nr. 08000569

Siehe auch:
 Landarzt Dr. Brock, 26-teilige deutsche Fernsehserie aus den Jahren 1967–1969
 Brok (Begriffsklärung)
 Broc
 Brocks
 Prock